Wjatschesława ist der Name von Fürstinnen
 Wjatschesława von Kiew (um 1047– nach 1089)
Wjatschesława von Nowgorod (um 1125 – um 1162),